Сборная Пуэрто-Рико по футболу () — национальная футбольная сборная, представляющая Пуэрто-Рико на международных матчах по футболу. Контролируется Федерацией пуэрто-риканского футбола.

История 
Первый матч в своей истории сборная Пуэрто-Рико провела 12 ноября 1940 года против сборной Кубы, который закончился со счётом 1:1. Первую победу сборная одержала в 1970 году над сборной Багамских Островов, со счётом 3:0. В 1972 году сборная Пуэрто-Рико также одержала победу в товарищеском матче над сборной Панамы, со счётом 1:0. В 80-х и 90-х года сборной удалось одержать ещё несколько побед над сборными Багамских Островов, Доминиканской Республики и Мартиники.

В 1993 году сборная выступала в Карибском кубке. В турнире футболисты из Пуэрто-Рико установили рекорд, одержав 4 победы подряд, не пропустив при этом ни одного мяча. Однако ФИФА турнир не был признан официальным, и все матчи носили характер товарищеских.

В период с 1995 по 2007 года сборная Пуэрто-Рико не одержала ни одной победы, и лишь 4 раза смогла сыграть вничью. За этот период команда сильно опустилась в рейтинге ФИФА и к 2007 году занимала лишь 202 место.

В 2008 году сборной удалось обыграть одного из грандов карибского футбола, сборную Тринидада и Тобаго, а также впервые с 1994 года обыграли сборную Доминиканской Республики в первом раунде квалификационного турнира ЧМ-2010 КОНКАКАФ. Во втором раунде сборная проиграла в первом матче сборной Гондураса со счётом 0:4, однако ответный матч закончился со счётом 2:2.

После окончания выступления команды в отборочном турнире, Федерация футбола Пуэрто-Рико объявило о том, что сборная примет участие в предстоящих Центральноамериканских и Карибских играх, а также в Карибском кубке в 2010 году.

Федерации футбола Пуэрто-Рико не удалось провести домашние Центральноамериканские и Карибские игры 2010 года из-за того, что состояние стадионов не отвечало требованиям КОНКАКАФ. В связи с этим турнир должен был проводиться в Венесуэле, однако впоследствии был и вовсе отменён.

15 августа 2010 года команда провела товарищеский матч со сборной Испании, в котором уступила со счётом 1:2. Матч состоялся на стадионе «Хуан Рамон Лоубриэль» в Баямоне, Пуэрто-Рико.

Выступления на международных турнирах

Главные тренеры 
  Эдуардо Ордоньес Мунгира (1959)
  Рауль Марчант Гонсалес (1966)
  Луис Вильярехо (1974—1975)
  Оскар Роса (1992)
  Раймундо Гатиньо (2000)
  Торибио Рохас (2002—2003)
  Виктор Уго Баррос (2004, 2013—2014)
  Колин Кларк (2007—2011)
  Джастин Кампос (2011—2013)
  Габарет Аведиссян (2015—2016)
  /  Джек Стефановски (2016, )
  Карлос Кантареро (2016—2018)
  Амадо Гевара (2018—2019)
  Эльги Моралес (2019—2021)
  Дейв Саракан (2021—)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Пуэрто-Рико
 Сборная Пуэрто-Рико на сайте ФИФА

Пуэрто-Рико
Футбол в Пуэрто-Рико
Футбол